Männer steht für:
 Mann, als Plural

Filme:
 Männer (Film), deutsche Komödie von Doris Dörrie (1985)
 Die Männer, US-Spielfilm von Fred Zinnemann (1950)
 Männer wie wir, deutsche Filmkomödie von Sherry Hormann (2004)
 Annies Männer, US-Filmkomödie von Ron Shelton (1988)
 Wahre Männer, US-Filmkomödie von Dennis Feldman (1987)
 Männer! – Alles auf Anfang, deutsche TV-Serie

Weiteres:
 Männer (Lied), Lied von Herbert Grönemeyer (1984)
 Männer.ch, Dachverband der schweizerischen Männer- und Väterorganisationen (ab 2005)
 Männer (Zeitschrift), ehemaliges Lifestylemagazin  für homosexuelle Männer (1987–2017)
 Männer (Chor), christlicher Männerchor (um 1993–1997)

Männer ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Männer (1893–1990), deutsch-österreichischer Sozialist, Grafiker und Verleger
 Hannelore Männer, später Hannelore Schneider (* um 1942), deutsche Tischtennisspielerin
 Jan Männer (1982–2022), deutscher Fußballspieler
 Karl Männer (1911–1980), deutscher Heimatpfleger
 Kurt Männer (1913–1942), deutscher Fußballspieler
 Ludwig Männer (1912–2003), deutscher Fußballspieler
 Matthias Männer (* 1976), deutscher Künstler
 Otto Männer (1935–2016), deutscher Unternehmer, Erfinder und Firmengründer
 Tassilo Männer (* 1974), deutscher Rockgitarrist
 Wilhelm Männer (1870–1923), deutscher Politiker (BBB)

Siehe auch:

 Drei Männer
 Menner
 Manner (Begriffsklärung)
 Mann (Begriffsklärung)